FESTO, rencontre espérantophone organisée par Espéranto-Jeunes
 Festo, entreprise allemande

Homonymie